Kölpinsee (Loddin), una frazione del comune di   Loddin sull'isola di Usedom 
Kölpinsee (Usedom), lago sull'isola di Usedom 
Kölpinsee (Meclemburgo), un lago nella piana dei laghi del Meclemburgo 
Kölpinsee (Uckermark), un lago nel territorio di Milmersdorf, nel circondario dell'Uckermark